Detta är en lista över biologiska virus

A
Adenovirus 
Astrovirus

B
BK-virus
Bornavirus

C
Calicivirus
CMV
Coronavirus

D
Denguevirus

E
Ebolavirus
Echovirus
Enterovirus
Epstein-Barr-virus

G
Gula Febern-virus

H
H5N1
Hepatit-A-virus
Hepatit-B-virus
Hepatit-C-virus
Hepatit-delta-virus
Hepatit-E-virus
Hantavirus
HHV-6
HIV
HSV-1
HSV-2
HTLV

I
Influensavirus typ A
Influensavirus typ B
Influensavirus typ C

J
Japansk-B-encefalitvirus
JC-virus

K
KI-virus
KSHV

M
Marburgvirus
Morbillivirus

N
Norovirus

P
Parotitvirus
Parvovirus
PDV
Phi-X174
Polyomavirus

R
Rotavirus
RSV
Rubellavirus

T
TBE-virus

V
VZV

W
WU-virus

Z
Zikavirus

Virologi
Virus

bg:Класификация на вирусите